

Sigle 
 Carnitina-acetil-transferasi – proteina coinvolta nel ciclo della carnitina
 Catalasi (CAT), enzima perossisomiale deputato alla dismutazione del perossido di idrogeno a ossigeno e acqua
 Central Africa Time – fuso orario dell'Africa centrale
 Centro Allerta Tsunami – centro d'allerta tsunami dell'Italia
 Centro assistenza tecnica
 Children Apperception Test – test psicologico proiettivo
 Cognitive Analytic Therapy – terapia cognitivo-analitica
 Computer-aided tomography – tomografia computerizzata
 Computer Assisted Translation – traduzione assistita dal computer

Astronomia 
 Cosmic Anisotropy Telescope – esperimento sulla radiazione cosmica di fondo

Aziende 
 CAT S.p.A. – azienda di trasporto pubblico locale della provincia di Massa-Carrara (Italia)
 Caterpillar – azienda che produce macchinari pesanti

Codici 
 CAT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cat Island (Bahamas)
 CAT – codice vettore ICAO di Civil Air Transport
 cat – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua catalana
 CAT – codice ISO 3166-2:PH della Provincia di Catanduanes (Filippine)

Geografia 
 Cat – isola delle Bahamas

Informatica 
 .cat – dominio di primo livello generico
 cat – comando di concatenazione Unix
CAT – computer aided translation

Altro 
 CAT – Web Catalog Service, specifica dell'Open Geospatial Consortium
 City Airport Train, collegamento ferroviario tra la città di Vienna e il suo aeroporto
 CAT – acronimo di Consorzio Apuano Trasporti società che ha gestito il trasporto pubblico locale nella provincia di Massa-Carrara

Pagine correlate 
 Cats
 The Cat

Altri progetti